Payer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Payer (* 1989), österreichischer Snowboarder
 Anna Payer († 1546), Äbtissin in Basel
 Anton Payer (1853–1883), österreichischer Buddhist
 Ariane Payer (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Ella Müller-Payer (1879–1957), deutsche Politikerin
 Ernst Payer (1862–1937), österreichischer Genre- und Landschaftsmaler
 Eugen Payer (* 1891; † unbekannt), ungarischer Fußballtrainer
 Évariste Payer (1887–1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Friedrich von Payer (1847–1931), deutscher Politiker
 Hans Georg Müller-Payer (1902–1972), deutscher Jurist und Redakteur beim Staatsanzeiger Baden-Württemberg
 Helge Payer (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Hieronymus Payer (1787–1845), österreichischer Komponist und Pianist
 Imre Payer (1888–1956), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Jakob Payer, auch Peyer (1749–1807) steirischer Bildhauer
 Jean-Baptiste Payer (1818–1860), französischer Arzt, Geologe und Botaniker
 Johann Payer (* 1947), österreichischer Politiker (SPÖ) und Hauptschuldirektor
 Johann Friedrich Payer (1775–1851), Tübinger Universitätsoberpedell
 Julius von Payer (1841–1915), österreichischer Polar- und Alpenforscher

 Richard Payer (1836–unbekannt), österreichischer Forschungsreisender
 Robert Payer (* 1933), deutscher Musiker
 Roman Payer (* 1979), österreichischer Sänger (Tenor)
 Rudolf Payer von Thurn (1867–1932), österreichischer Literaturhistoriker und Bibliothekar
 Serge Payer (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Wieland Payer (* 1981), deutscher Künstler

Siehe auch:
 PAYER Group, Hersteller von Rasierapparaten
 Payerhütte, Alpenvereinshütte in Südtirol
 Payer-Weyprecht-Expedition, siehe Österreichisch-Ungarische Nordpolexpedition
 Paier
 Payr
 Peyer